Alex van Warmerdam (1952-), réalisateur, peintre, scénariste, acteur et romancier néerlandais.
 Cornelius Warmerdam (1915-2001), athlète américain qui pratiquait le saut à la perche.
 Marijke van Warmerdam (1959-), artiste photographe, installatrice et vidéaste néerlandaise.
 Max Warmerdam (2000-), joueur d'échecs néerlandais.